Натуральне число 475
 475 рік до нашої ери
 475 рік нашої ери